Първа македонска футболна лига 2011/12 е двадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 31 юли 2011 г. до 23 май 2012 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Вардар.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за оставане

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони